Systems Administrators Guild (SAGE) - specjalna grupa techniczna w ramach USENIX Association, której działania koncentrują się na badaniach i wprowadzaniu innowacji w Uniksie i otwartych systemach.

Organizacje informatyczne
Unix